Le Projet Cadmus est un projet de génie génétique de fiction dans l'Univers DC. Cette organisation a été créée par le scénariste Jack Kirby sous le nom de DNA Project dans le comic Superman's Pal Jimmy Olsen #133 (). C'est aussi le projet de Liliane Luthor, la mère de Lex et Lena Luthor dans la série télévisée Supergirl. Ce projet vise à exterminer les extraterrestres de la Terre afin de la rendre meilleure.

Histoire de fiction

Version alternative

All-Star Superman 
Dans le comic All-Star Superman de Grant Morrison, le projet Cadmus est connu sous D.N.A. P.R.O.J.E.C.T. ; l'organisation est dirigée par Leo Quintum.

Adaptations

La Ligue des justiciers 
Dans la série animée La Ligue des justiciers, le Projet Cadmus ou simplement Cadmus, baptisé au départ Projet Achille par Lex Luthor, est à l'origine l'initiative prise par le gouvernement, à la suite de la « trahison » de Superman quand celui-ci tenta de coloniser la Terre sous l'ordre de Darkseid. Il s'avéra par la suite qu'il fut manipulé psychiquement par un lavage de cerveau. Mais la confiance que les gens mettaient en lui a été fortement diminuée et lui a été retirée par certaines personnes influentes. Ces mêmes personnes décident de fonder le Projet Cadmus.

À sa tête, il y a bien sûr le Président, qui se garde toutefois un droit de réserve, la très influente Amanda Waller de l'ARGUS, l'homme d'affaires et politicien Lex Luthor, le Professeur Emil Hamilton de S.T.A.R Labs, le docteur Achilles Milo (ancien ennemi de Batman) qui libérera plus tard Doomsday, le général Wade Eiling de l'U.S Airforce, Maxwell Lord, gérant et manager des Ultimen, le docteur Lune et le docteur Hugo Strange (qui aura sans doute révélé à Amanda Waller la vraie identité de Batman). Le professeur Hamilton décrit Cadmus comme étant "une réunion de politiciens, de criminels et de mercenaires ayant une chose en commun : le fait d'être le dernier espoir de l'humanité contre les méta-humains". L'apparition des Seigneurs de Justice ou Seigneurs justiciers qui sont les sept membres fondateurs de la Ligue d'un monde parallèle ayant franchi la ligne et donc étant plus sombres et ne faisant aucun compromis, a contribué à renforcer le sentiment d'insécurité par rapport aux super-héros. Cependant, Lex Luthor se servait de Cadmus a des fins strictement personnelles, notamment pour avoir les fonds nécessaires à l'élaboration d'un exosquelette et l'obtention de plus de pouvoirs afin de se débarrasser de Superman.

On appris plus tard, en 2082, (dernier épisode de la saison 4 et crossover avec Batman, la relève), qu'Amanda Waller a revu son jugement sur les héros et plus particulièrement sur Batman, elle reprit le projet Cadmus afin de lancer le protocole Batman, la relève (Batman Beyond en V.O) consistant à donner une "descendance" à Bruce Wayne. C'est ainsi qu'un virus désactivé contenant l'A.D.N de Bruce Wayne avec des puces de nanotechnologie fut implanté, lors de ce qui devait être un vaccin, par intraveineuse dans le bras d'un homme : Warren McGinnis dont la femme s'appelait Mary. Il s'était en effet avéré que sur le plan psychologique, le couple était semblable à celui de Thomas et Martha Wayne (les parents de Bruce). Warren et Mary eurent un premier enfant qu'ils nommèrent Terrence, dit "Terry" par ses amis : c'est donc Terry McGinnis qui prendra la relève de Batman, en 2039.

Supergirl 
Dans Supergirl, le Projet Cadmus apparaît dans la saison 2 comme antagoniste secondaire après les Daxamites, Cadmus est dirigé par Lilian Luthor (mère de Lex et de Léna Luthor)

Titans 
Il apparaît également dans Titans et sa première apparition est aussi dans la saison 2 en tant que créateur du fils de Lex Luthor, de Superman et de son chien Krypto. Ils sont eux aussi les antagoniste secondaires après Slade Wilson (alias Deathstroke).

Notes et références 

Univers de Superman